Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Teacher che ha battuto in finale Stan Smith 1-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tim Gullikson (quarti di finale)
 Victor Amaya (primo turno)
 Stan Smith (finale)
 Bob Lutz (quarti di finale)

 Brian Teacher (campione)
 Hank Pfister (semifinali)
 Geoff Masters (quarti di finale)
 Tim Wilkison (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 1979